Municipio de Hempfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hempfield (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Hempfield (condado de Westmoreland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Westmoreland.